Lenora nebo Lenore může znamenat:
 Lenora – obec v Jihočeském kraji
 Lenora (báseň) – báseň od Edgara Allana Poea
 Lenora (balada) – balada od Gottfrieda Augusta Bürgera
 Lenore, the Cute Little Dead Girl – komiks a animovaný seriál Romana Drige (v překladu „Lenore, roztomilá malá mrtvá holčička“)